

Persone 
Accursio Miraglia (Sciacca, 1896 – Sciacca, 1947), sindacalista italiano, ucciso da Cosa Nostra.
Biagio Miraglia (Strongoli, 1823 – Firenze, 1885), poeta e patriota italiano.
Biagio Miraglia (Cosenza, 1814 – Napoli, 1885), psichiatra e poeta italiano.
Corrado Miraglia (Palermo, 1821 – Milan, 1881), tenore italiano, il marito della soprano Giuseppina Brambilla.
Emilio P. Miraglia (Casarano, 1924 – Roma, 1982), regista italiano.
Ermogene Miraglia (Napoli, 1907-1964), pittore italiano.
 Gabriel Miraglia (Rio de Janeiro, 1987), giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano.
Giuseppe Miraglia (1816-1901), senatore del Regno d'Italia (VIII legislatura).
Giuseppe Miraglia (1834-1896), senatore del Regno d'Italia (XVII legislatura).
Giuseppe Miraglia (1883-1915), figlio di Nicola Miraglia, tenente di vascello italiano e amico di Gabriele D'Annunzio.
Luigi Miraglia (1846—1903) , sindaco di Napoli e senatore del Regno d'Italia (XXI Legislatura).
Luigi Miraglia (1876-1972), ammiraglio della Regia Marina e senatore del Regno d'Italia (XXX Legislatura).
Luigi Miraglia (Napoli, 1965), latinista e filologo classico italiano.
Nicola Miraglia (Lauria, 1835 – Napoli, 1928), economista, deputato e banchiere italiano.

Altro 
Giuseppe Miraglia, nave appoggio idrovolanti in servizio alla Marina Militare dal 1923 al 1950.